Austria:
 Stams – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Imst

Osoby:
 Walter Stams – niemiecki polityk

Inne:
 Stams – klasztor